Detta är en lista över sjöar i Huddinge kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Huddinge kommun.

Lista

Huddinge kommun
 Lista